Svenska cupen i handboll för damer 2022/2023 var den andra säsongen av Svenska cupen i Sverige sedan den först avslutades 1991. Det var den 12:e säsongen totalt på damsidan. 

IK Sävehof blev cupmästare efter att ha vunnit dubbelmötet i finalen med totalt 66–54 mot H65 Höör.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel 
Slutspelsmatcherna avgörs i dubbelmöten. Till och med semifinalerna är det lottning som avgör mötena.

Mötena för åttondelsfinalerna lottades fram 15 september. Mötena för kvartsfinalerna lottades fram 27 oktober. Mötena för semifinalerna lottades fram 22 december.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

HK Aranäs - Lugi HF

Skara HF - Kungälvs HK

Önnereds HK - IF Hallby

H65 Höör - GF Kroppskultur

Skuru IK - Kärra HF

IK Sävehof - Boden Handboll IF

VästeråsIrsta HF - Tyresö Handboll

Lödde Vikings HK - Skövde HF

Kvartsfinaler

H65 Höör - Skara HF

Skuru IK - Önnereds HK

HK Aranäs - IK Sävehof

VästeråsIrsta HF - Skövde HF

Semifinaler

VästeråsIrsta HF - H65 Höör

Skuru IK - IK Sävehof

Final

H65 Höör - IK Sävehof

Referenser 

Handbollsturneringar
Handboll i Sverige
Sportevenemang i Sverige